A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1949 foi a primeira edição promovida pela F.I.M.. Fazem parte da temporada seis Grande Prêmios em cinco categoias: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc and Sidecars 600cc. Começou em 17 de Junho no GP Isle of Man TT e terminou em 4 de Setembro com o GP Nations Grand Prix.

Desde que a primeira moto foi vendida, em 1894, sempre existiu alguém pilotando rápido em busca de adrenalina. Prova disso é o mítico Isle of Man TT, que foi organizado pela primeira vez em 1906, apenas 12 anos depois dessa tal primeira venda. Entre o início do século XX e o final da 2ª Guerra Mundial, as pessoas corriam com motos por estradas, campos e pistas de terra por toda a Europa. Em 1949, essas corridas tornaram-se (mais ou menos) oficiais e o esporte que hoje conhecemos começou a tomar forma.

Calendário

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1949